Естре може да се односи на:

 Естре (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Естре (Валансјен), насељено место у Француској, у департману Север
 Естре (Дуе), насељено место у Француској, у департману Север
 Естре (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Вијена

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Естре“